Šedivý může znamenat:
 Šedá – barva
 Šedá (rozcestník)

české příjmení (ženská podoba je Šedivá)
 Filip Šedivý (1953–2008) – český právník, diplomat a politik ODS
 František Šedivý (1927–2021) – český spisovatel a politický vězeň
 Hana Šedivá (* 1956) – česká politička, poslankyně PSP za ČSSD
 Irena Šedivá (* 1992) – česká atletka v hodu oštěpem
 Iva Šedivá (* 1955) – česká politička, poslankyně PSP za ČSSD
 Ivan Šedivý (* 1959) – český historik
 Jan Šedivý (* 1984) – český sportovec, orientační běžec
 Jaroslav Šedivý (rozcestník) – více osob
 Jiří Šedivý – více osob
 Josef Šedivý (rozcestník) – více osob
 Leopold Šedivý (1817–???) – český politik, během revolučního roku 1848 poslanec Říšského sněmu
 Milan Šedivý (* 1967) – český fotbalista
 Peter Šedivý (* 1983) – slovenský fotbalový obránce
 Petr Šedivý (sochař) (* 1948) – český sochař a pedagog
 Petr Šedivý (* 1950) – český fotbalista
 Prokop František Šedivý (1764–1810) – český dramatik a herec
 Rudolf Šedivý (1897–1970) – český politický vězeň

Odkazy

Externí odkazy 
 
 Příjmení Šedivý v USA

Česká příjmení
Slovenská příjmení